Гран-при Нидерландов 1958 года - гонка Формулы-1, состоявшаяся 26 мая 1958 года на трассе Зандворт. Она стала третьим этапом чемпионата мира.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Стюарт Льюис-Эванс — 1:37,1
 Быстрый круг: Стирлинг Мосс — 1:37,6
 Круги лидирования: Стирлинг Мосс 75 кругов (1-75).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

События 26 мая
Май 1958 года
Спорт в Нидерландах в 1958 году